Jakob Huwyler ist der Name folgender Personen:

* Jakob Huwyler I. (1822–1902), Schweizer Maler und Eremit
 Jakob Huwyler II. (1867–1938), Schweizer Maler